Curlew ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Curlew (Florida)
 Curlew (Iowa)
 Curlew (Kalifornien)
 Curlew (Kentucky)
 Curlew (Washington)
 Curlew Junction (Utah)

im NRHP gelistete Objekte:
 Curlew Bridge, in Curlew, Washington, ID-Nr. 82004210
 Curlew School, in Curlew, Washington, ID-Nr. 80003998
Siehe auch:
 HMS Curlew